Села:
 Лисиче — Хмельницька область, Славутський район
 Лисиче — Херсонська область, Верхньорогачицький район

Селище:
 Лисиче — Донецька область, Амвросіївський район

Див. також 
 Лисича — Полтавська область, Чутівський район